Roger Davies peut désigner :
 Roger Davies (1950-), un footballeur et entraîneur anglais ;
 Roger Davies (1954-), un astrophysicien britannique ;
 Roger Davies, un producteur de musique et agent d'artistes ;
 Roger Davies, un personnage mineur de l'univers de Harry Potter.